Osiedle Jana Pawła II w Chełmnie
 Osiedle Jana Pawła II w Grajewie
 Osiedle Jana Pawła II w Kępnie
 Osiedle Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim
 Osiedle Jana Pawła II w Sierpcu
 Osiedle Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

Jana Pawła II
Patronat Jana Pawła II